Я́ков Ме́льников:
 Мельников, Яков Григорьевич (1901—1962) — советский генерал-майор.
 Мельников, Яков Фёдорович (1896—1960) — советский конькобежец, ЗМС СССР.